Telegram puede referirse a:

 Telegram, una aplicación de mensajería instantánea;
 Telegram (organización), apartado del artículo sobre su organización;
 Anexo:Características de Telegram, apartado del artículo sobre las características de sus clientes;
 Telegram, álbum lanzado en 1996 por la cantante islandesa Björk.
 Telegram, canción interpretada por Silver Convention.

Medios escritos
 The Telegram, periódico canadiense distribuido por TC Transcontinental.
 Telegram & Gazette, periódico estadounidense conocido por el dominio telegram.com
 The Telegram of Herkimer, periódico estadounidense distribuido por GateHouse Media.